Wimmer steht für:
 Wimmer-Ross, Wahrzeichen in Pfarrkirchen
 Wimmerwuchs, verschiedene Wuchsanomalien im Holz
 Otto Wimmer Motorenfabrik, ehemaliger deutscher Motorrad- und Automobilhersteller
 Wimmer (Familienname) – siehe auch dort für bekannte Namensträger

geographischen Objekte:
 Wimmer am Weg, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Wimmer an der Alz, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Wimmer an der Straß, Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimmer (Bad Essen), Ortsteil der Gemeinde Bad Essen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Wimmer (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Wimer